Albert Streit – ex calciatore romeno naturalizzato tedesco
 Carlo Streit – calciatore svizzero
 Jindrich Streit – fotografo e pedagogo ceco
 Mark Streit – ex hockeista su ghiaccio svizzero